Tang är ett vanligt kinesiskt efternamn, som skrivs traditionellt 唐, förenklat 唐, pinyin Táng.  	 	

Den 31 december 2014 var 610 personer med efternamnet Tang bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Tang
Personer utan angiven nationalitet är från Kina

Alfabetiskt ordnade

Män
 Tang Gaozong (628–683), kejsare
 Tang Gaozu (566–635), kejsare
 Ky Buon Tang (född 1966) vietnamesisk-svensk karateutövare
 Tang Longbin (född 1931), diplomat
 Tang Muzong (795–824), kejsare
 Tang Ruizong (662–716), kejsare
 Tang Suzong (711–762), kejsare
 Tang Taizong (599–649), kejsare
 Tang Xianzong (778–820), kejsare
 Tang Xuanzong (685–762), kejsare
 Tang Yin (1470–1524), målare
 Tang Zhongzong (656–710), kejsare

Kvinnor
 Tang Chunling (född 1976), landhockeyspelare
 Gloria Tang (född 1991), hongkongsk sångerska
 Tang Jiuhong (född 1969), badmintonspelare
 Tang Lin (född 1976), judoutövare
 Tang Yi (född 1993), simmare
 Tang Yongshu (född 1973), badmintonspelare

Kronologiskt ordnade
 Tang Gaozu (566–635), kejsare
 Tang Taizong (599–649), kejsare
 Tang Gaozong (628–683), kejsare
 Tang Zhongzong (656–710), kejsare
 Tang Ruizong (662–716), kejsare
 Tang Xuanzong (685–762), kejsare
 Tang Suzong (711–762), kejsare
 Tang Xianzong (778–820), kejsare
 Tang Muzong (795–824), kejsare
 Tang Yin (1470–1524), målare
 Tang Longbin (född 1931), diplomat
 Ky Buon Tang (född 1966), vietnamesisk-svensk karateutövare
 Tang Jiuhong (född 1969), badmintonspelare
 Tang Yongshu (född 1973), badmintonspelare
 Tang Chunling (född 1976), landhockeyspelare
 Tang Lin (född 1976), judoutövare
 Gloria Tang (född 1991), hongkongsk sångerska
 Tang Yi (född 1993), simmare

Källor

Kinesiska efternamn